Cărbunari se poate referi la:

Cărbunari, Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume
Cărbunari, Iași
Cărbunari, Maramureș
Cărbunari, Prahova

Vezi și 
 Râul Cărbunari (dezambiguizare)

 Meseria de cărbunar (transportator și negustor de cărbune)

 Cărbune (dezambiguizare)

Toponime românești